Калужский горизонт II kl — региональное стратиграфическое подразделение четвертичной системы, соответствует 2 ступени среднего неоплейстоцена II1 .   

Первое из оледенений (криомеров)  среднего неоплейстоцена. Выделен в 1975 году Н.Г. Судаковой в озёрных отложениях Лихвинского разреза  по морозобойными трещинами и перигляциальным спорово-пыльцевыми спектрами. В настоящее время выделить надёжные стратотипы для калужского ледникового горизонта не представляется возможным, т.к. достоверно не установлены собственно ледниковые и водно-ледниковые образования раннего средненеоплейстоценового оледенения, размеры калужского оледенения, вероятно, были невелики.  

В качестве гипостратотипов можно рассматривать разрез Топка в бассейне реке Икорец со степным комплексом мелких млекопитающих (Arvicola chosaricus, Lagurus transiens и др.) и разрез на реке Большая Коша; в последнем палинологически охарактеризованы послелихвинские перигляциальные отложения, в которых выделяется кошинский межстадиал. В лёссово-почвенных образованиях этому горизонту отвечает борисоглебский лёсс

Примечания 

Геология России
Четвертичная геология